Gazéla ima lahko več pomenov:
 gazela (Gazella), vrsta antilop
 gazela, pesniška oblika,
 Aérospatiale SA342 Gazelle, tip vojaškega helikopterja  
 Gazela, nagrada za hitro rastoča podjetja